Île Berkner, seconde plus grande île de l'Antarctique
 Berkner, cratère lunaire